Taraschtscha ( und ) ist eine Stadt im Süden der ukrainischen Oblast Kiew mit 11.500 Einwohnern (2012).

Die 1709 gegründete Ortschaft erhielt 1957 den Status einer Stadt.

Taraschtscha liegt am Ufer des Kotluj (), einem 26 km langen Nebenfluss des Ros und ist der Verwaltungssitz des Rajon Taraschtscha. Die Hauptstadt Kiew liegt 115 km nordöstlich der Stadt.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Moïse Haissinsky (1898–1976), französischer Chemiker
 Anatoli Alexandrow (1903–1994), russischer Physiker, einer der Begründer der sowjetischen Kerntechnik
 Wladimir Michailowitsch Jurowski (1915–1972), Komponist

Weblinks 
 Ortsgeschichte Taraschtscha in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 Webseite des Gemeinderates (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Gegründet 1709
Rajon Taraschtscha